Серге́й Анато́льевич Воро́нин: Воронин, Сергей Анатольевич (род. 1962) — советский спортсмен-велогонщик, чемпион СССР в командной гонке (1981, 1984).
 Воронин, Сергей Анатольевич (род. 1964) — советский и российский спортсмен-ватерполист, чемпион СССР (1985, 1987) и России (1998), впоследствии тренер.